

Biografie 
 Claudio Cappon – dirigente italiano

Cucina 
 Cappon magro – piatto ligure

Pagine correlate 
 Cappone (disambigua)
 Capponi